Tenisový turnaj WTA Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011 se konal ve dnech 2. - 10. července v hlavním městě Maďarska Budapešti venku na antukových dvorcích jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Roberta Vinciová (vítězka)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále, skreč)
  Klára Zakopalová (semifinále)
  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (semifinále)
  Mathilde Johanssonová (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (finále)
  Jevgenija Rodinová (1. kolo)

 Další formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu (Wild Card) do hlavní soutěže ve dvouhře:
  Tímea Babosová
  Vanda Lukácsová
  Katalin Marosiová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže dvouhry z kvalifikace:
  Estrella Cabezaová Candelaová
  Réka-Luca Janiová
  Lenka Juríková
  Aleksandra Krunićová

Jako šťastná poražená (LL) z kvalifikace postoupila:
  Anna-Giulia Remondinová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= L Juríková
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= A-G Remondina
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= T Babos
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Bondarenko
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Záhlavová
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Z Kučová
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= M Johansson
| RD1-score08-1=62
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= K Zakopalová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= X Han
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= N Bratčikova
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=0r
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= A Krunić
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= K Marosi
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= K Bondarenko
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= O Savčuk
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= E Rodina
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=1

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R Vinci
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= T Babos
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Bondarenko
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Z Kučová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= K Zakopalová
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Krunić
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= K Bondarenko
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= O Savčuk
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= R Vinci
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Z Kučová
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= K Zakopalová
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= K Bondarenko
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= R Vinci
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= K Zakopalová
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= I-C Begu
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= L Pous Tió
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Tomljanović
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= V Lukács
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= C Dentoni
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= E Cabeza Candela
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= E Birnerová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= L Hradecká
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=2

| RD1-seed09=5
| RD1-team09=

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Alicja Rosolská '''(vítězky)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (finále)
  Eva Birnerová /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Andreja Klepačová /  Taťána Pučeková (semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry 
 Pavouk čtyřhry 

WTA Tour 2011
Hungarian Grand Prix